Уэст-Пойнт (Вест-Пойнт; ):

 Вест-Пойнт — название Военной академии США.
  — монетный двор в городе Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк.
 Вестпойнт (The Westpoint) — небоскрёб в Гонконге.

Топоним 
 Уэст-Пойнт — город в штате Арканзас, США.
 Уэст-Пойнт — город в штате Нью-Йорк, США.
 Уэст-Пойнт — остров в составе архипелага Фолклендских островов.